Ozone steht für:
 Ozone (Arkansas), eine Ortschaft im Johnson County (Arkansas) im US-Bundesstaat Arkansas

Ozone ist der Familienname folgender Personen:
 Makoto Ozone (* 1961), japanischer Jazz-Pianist

Siehe auch:
 O-Zone
 Ozon (Begriffsklärung)